Kienoden ist der Ortsname von

 Kienoden (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Kienoden (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern